Povedano – abitanti di La Póveda de Soria
Povedano – abitanti di Poveda de la Sierra